

Geografia 
 Col de la Vierge – passo della Corsica che collega Olmeta di Tuda con Rutali

Persone 
 Daniel Urrabieta Vierge – pittore, disegnatore e illustratore spagnolo
 Xavi Vierge – pilota motociclistico spagnolo

Altro 
 Ange Vierge – media franchise giapponese coprodotto da Fujimi Shobō e Media Factory
 Faro dell'Île Vierge – faro presso Plouguerneau nel Finistère, Francia
 La Vierge – oratorio di Jules Massenet su libretto francese di Charles Grandmougin